Onódi Béla (1900–1991) festő
 Onódi Béla (1921–1973) labdarúgó